Касті́льйо () — поширене в іспаномовних країнах прізвище. Відомі носії:
 Едгар Кастільйо — мексиканський і американський футболіст
 Еммануель Дрейк дель Кастільйо — французький ботанік іспанського походження
 Ерік дель Кастільйо — мексиканський актор
 Кейт дель Кастільйо — мексиканська акторка
 Луїс Ернесто Ордоньєс Кастільйо — член військової хунти Колумбії
 Нері Кастільйо — мексиканський футболіст
 Ніколас Кастільйо — чилійський футболіст
 Педро Кастільйо — перуанський вчитель, профспілковий активіст і політик. 63-й Президент Перу з 28 липня 2021 року.
 Рауль Лопес дель Кастільйо — 6-й президент Куби
 Раміро Кастільйо (1966—1997) — болівійський футболіст
 Рамон Кастільйо — президент Аргентини у 1942—1943 роках
 Сантос Акоста Кастільйо — 4-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Сегундо Кастільйо — еквадорський футболіст
 Франсіско Кастільйо де ла Конча — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Боготи
 Хосе Марія дель Кастільйо-і-Рада — член урядового Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Яленніс Кастільйо — кубинська дзюдоїстка, олімпійська медалістка

Іспанські прізвища